Příjmení Steele nese více různých osobností:

 Fletcher Steele (1885–1971) – americký krajinářský architekt
 Charles Steele (1897–1973) – důstojník Royal Air Force
 Christopher Steele (* 1964) – zpravodajský důstojník MI6
 Michael S. Steele (* 1958) – americký politik
 Peter Steele (1962–2010) – americký zpěvák, baskytarista a skladatel
 Richard Steele (1672–1729) – irský spisovatel, novinář, vydavatel a politik
 Trevor Steele (* 1940) – australský esperantista, učitel a esperantský spisovatel
 Willie Steele (1923–1989) – americký atlet